Las elecciones municipales de Necochea de 2009 se realizaron el 28 de junio junto a las elecciones legislativas. Ese día se eligieron 9 de los 18 concejales municipales junto a 3 de los 6 concejeros escolares.

Resultados

Referencias 

Elecciones en Argentina en 2009
Elecciones municipales de Necochea